Александр Никитич Фролов (1830–1909) — русский художник-мозаичист, вольный общник и академик Императорской Академии художеств.

Биография 
В 15-летнем возрасте был определён мастеровым на Императорский Стеклянный завод (1845). Художественное образование получил в Императорской Академии художеств. После окончания обучения (1856) был зачислен в состав художников Императорского мозаичного отделения Академии художеств. Работал в мозаичном отделении до 1891 года: младший художник-мозаичист (с 1861), старший художник-мозаичист (с 1863), смотритель смальт мозаичного отделения (1865), художник-мозаичист второй степени (1866), первой степени (1867). Заведующий мозаичным отделением (1883–1890).

В 1890 году А. Н. Фролов вместе со старшим сыном А. А. Фроловым организовал собственную Мастерскую декоративной мозаики. Технике обратного мозаичного набора Фролов учился с 1888 года в Венеции у Антонио Сальвиати.

Академией художеств, был удостоен званий: неклассного художника (1857), классного художника 3-й степени по исторической и портретной живописи (1865), классного художника 2-й степени (1866), классного художника 1-й степени (1867), академика (1872) и почётного вольного художника (1876). За воспроизводимый образ св. Екатерины на Московской политехнической выставке был награждён почетным дипломом 1-й степени и большой золотой медалью. За этот же образ на Венской Всемирной выставке в 1873 году получил бронзовую медаль.

Помимо этого образа, для Исаакиевского собора он также выполнил мозаичные иконы: «Св. Мария Магдалина», фигуры Христа и воина в «Бичевании», голову евангелиста Марка, «Св. Владимир и Ольга» (с оригинала А. Е. Бейдемана).

В Храме Христа Спасителя в Москве под его непосредственным руководством были установлены все мозаичные орнаменты. Кроме того, для иконостаса храма Воскресения Христова он выполнил два образа из мелкомодульной смальты Св. угодников Афонских.

Выполнял частные заказы для нидерландской королевы Анны Павловны – голова и руки ангела у гроба Господня, для часовни в Висбадене – голова Богоматери и Младенца Христа; для С. Г. Строганова – «Благовещение» (с оригинала Луиджи Рубио).

Одна из последних работ Фролова – мозаичный портрет императора Александра III.

Умер 23 февраля 1909 года в Санкт-Петербурге.

Основные произведения: «Вид из окрестностей Парижа» (1867); «Св. великомученица Екатерина» (Петербург, Исаакиевский собор, 1872); исполнил ряд мозаичных образов и фигуры в иконах для Исаакиевского собора; две иконы «Святых угодников на Афонской горе» для храма Христа Спасителя (Москва) и ряд мозаичных образов по частным заказам.

Награды: Большая золотая медаль Политехнической выставки в Москве (1872), бронзовая медаль и диплом Венской всемирной выставки (1873).

Сыновья: Александр (1861—1897) и Владимир (1874—1942). Оба художники-мозаичисты.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки
 
 
 

Художники-мозаичисты